Il campionato sudamericano di pallavolo femminile Under-20 2014 si è svolto dal 30 settembre al 4 ottobre 2014 a Barrancabermeja, in Colombia: al torneo hanno partecipato cinque squadre nazionali Under-20 sudamericane e la vittoria finale è andata per la diciottesima volta, la tredicesima consecutiva, al Brasile.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Brasile(Diciottesimo titolo)

Secondo posto
Perù

Terzo posto
Argentina

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2014
 2014